Gilmour peut désigner :

Patronymes 
 Billy Gilmour (2001-), footballeur écossais.
 David Gilmour (1946-), guitariste et membre du groupe Pink Floyd.
 David Gilmour (1949-), romancier canadien.
 Doug Gilmour (1963-), joueur de hockey sur glace canadien.
 .
Jim Gilmour, claviériste et membre du groupe canadien Saga.
 John Gilmour (1993-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Sally Gilmour (1921-2004), danseuse de ballet britannique.
Samuel MacLean Gilmour (1905-1970), spécialiste canadien du Nouveau Testament.

Toponymes 
 Côte Gilmour, voie de la ville de Québec.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme